Молотай:
 Молотай, Анатолий Михайлович (1938—2022) — советский и украинский дирижёр.
 Молотай, Анатолий Николаевич (1937—2022) — советский футболист и тренер.